Tolmatschowa ist der Familienname folgender Personen:

 Marija Andrejewna Tolmatschowa (* 1997) russische Sängerin, siehe Tolmatschowa-Schwestern